Svenska mästerskapet i ishockey 1934 var det 13:e svenska mästerskapet i ishockey. Den enda större överraskningen inträffade redan i första omgången när Reymersholms IK vann över klassiska IK Göta. I finalen den 23 mars i Lindarängens ispalats besegrade AIK söderlaget Hammarby IF med 1–0. Flera av hockeyns veteraner gjorde sina sina större framträdanden i denna turneringen, bl.a. Einar "Stor-Klas" Svensson och Einar "Knatten" Lundell som båda var med och introducerade ishockeyn i Sverige.

Matchträd

Matcher
Första omgången
18 februari: Karlbergs BK–Södertälje IF 3–1
18 februari: Södertälje SK–IK Sture 2–1
25 februari: UoIF Matteuspojkarna–IK Hermes 2–0
3 mars: Reymersholms IK–IK Göta 5–4
4 mars: AIK–Djurgårdens IF 6–1
10 mars: IFK Stockholm–Liljanshofs IF 2–1
11 mars: Nacka SK–IFK Mariefred 1–0

Andra omgången
10 mars: Karlbergs BK–UoIF Matteuspojkarna 2–0
17 mars: Nacka SK–Reymersholms IK 2–1
18 mars: AIK–IFK Stockholm 1–0
18 mars: Hammarby IF–Södertälje SK 2–1

Semifinaler
20 mars: 1934: AIK–Karlbergs BK 1–0
21 mars: Hammarby IF–Nacka SK 1–0

Final
23 mars: AIK–Hammarby IF 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)
AIK:s mål gjordes av Olle Waldenström. Matchen spelades i Lindarängens ispalats, inför  åskådare. Om matchen: Publiken, mestadels hammarbyare, var i uppror. ”Söderpubliken kunde inte ta nederlaget på rätt sätt”, rapporterades det efteråt. Publiken var framför allt på den förre hammarbyaren Axel ”Lill-Acke” Nilsson. ”Ett så klämmigt och bra gäng som Hammarbys, är värt bättre supporters än de som voro i Ispalatset i fredags”

Se även
 Elitserien i ishockey 1933/1934
 Klass I i ishockey 1933/1934

Källor 

1934 i Sverige
Ishockeysäsongen 1933/1934
1934